

Cinema
Lungo il fiume  – film del 1989 diretto da Vanna Paoli
Lungo il fiume –  film del 1992 diretto da Ermanno Olmi

Letteratura
Lungo il fiume (Deliverance) – romanzo di James Dickey del 1970
Lungo il fiume (Iron Laces) – romanzo di Emilie Richards, n. 138 della collana I nuovi bestsellers